25-ий Чемпіонат Росії з футболу серед клубів Російської Прем'єр-Ліги, що проходив з 30 липня 2016 по 21 травня 2017. ЦСКА (Москва) розпочинав сезон, як чинний чемпіон країни.

Чемпіоном країни після 16-річної перерви став столичний клуб «Спартак» (Москва). Це 10-й титул чемпіонів країни для «червоно-білих».

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Турнірна таблиця 

 

 

 
 
 

 
 

Примітки: 
1. Клуб Локомотив (Москва) візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2017—2018 як переможець Кубку Росії з футболу 2016—2017

Лідери чемпіонату

Результати 

Джерело: soccerway

Плей-оф за право грати в Прем'єр-Лізі 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|25/28 травня 2017

|-

|}

Найкращі бомбардири 

* - Арі в зимове міжсезоння перейшов з Краснодару до Локомотиву

Хет-трики

Посилання 
 Офіційний сайт
 Прем'єр-Ліга Росії на soccerway 

Сезони чемпіонату Росії з футболу
Росія
Росія
2016 у Росії
2017 у Росії